Гробов — російське прізвище, яке утворене від слова гроб.

Жіноча форма прізвища — Гробова.

Походження 

Прізвище Гробов утворено від прізвиська Гроб, яке сходить до аналогічного номінального. Напевно, так називали могильника. Таким чином, це прізвисько відноситься до так званих «професійних» іменувань, що містить вказівку на рід занять предка.

Труна — атрибут поховального обряду, осмислюється як «нове» або «вічне» житло померлого. У слов'янських регіонах звичай поховання в труні поширюється разом з християнством (у Великій Моравії з IX ст., у Київській Русі з X ст.).

Відомі носії 

 Гробов Анатолій Олександрович (1916—1943) — старший лейтенант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1943).
 Гробов Олег Федорович (1932—2017) — радянський і російський фахівець в області патології і лікування бджіл, професор, Заслужений діяч науки Російської Федерації (1992).

 Гробова Вікторія Павлівна (нар. 1970 р.) — директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (з 6 червня 2017 р.), доктор юридичних наук, професор (2013).

Примітки